Isla Blanca kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Islote Blanco (ö i Argentina), Eldslandet,

Costa Rica 

 Isla Cabo Blanco, ö, Puntarenas,

Mexiko 

 Isla Blanca, Quintana Roo, 
 Isla El Pastel, ö, Sonora, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar